Gibaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Vincenzo Antonio Gibaldi (1903–1936), italo-amerikanischer Mobster, siehe Jack McGurn
 Vincenzo Gibaldi (Kunstsammler) (1564–1637), römischer Kunstsammler